Henri Stern (1902-1988), archéologue et historien de l'art antique français.
 Henri Stern, graveur français contemporain (Maison Graveur Stern, à Paris).